Absinthe: The Green Goddess – saggio di Aleister Crowley del 1918
 The Green Goddess – commedia di William Archer del 1921
 The Green Goddess – film del 1923 diretto da Sidney Olcott
 La dea verde (The Green Goddess) – film del 1930 diretto da Alfred E. Green